Об'єкти NGC
Південна Риба (сузір'я)
Галактики